Paragua (rijeka u Venezueli)
 Paragúa (rijeka u Boliviji)